Студентська колегія НаУКМА – виборний виконавчий орган студентського самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія», діяльність якої спрямована на забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й який сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Історія 
СК була започаткована 1995 року, хоча до того її завдання з грудня 1992 року виконувало Спудейське Братство (в ті часи СБ була одна велика організація, яка об'єднувала всі студентські ініціативи НаУКМА). Сучасна Студентська колегія разом із Конгрегацією студентів продовжують виконувати приблизно ту ж роль, яку мала ще Студентська Конгрегація часів Петра Могили (XVII століття).

Повноваження Студентської колегії 

 Розробка та безпосереднє втіленням у життя проєктів, які сприяють розвитку середовища НаУКМА
 Представництво та захист інтересів студентства Могилянки перед адміністрацією університету
 Надання студентству підтримки в контакті з адміністрацією, зокрема в конфліктних ситуаціях
 Керування фінансовою діяльністю (бюджетом) студентського самоврядування

Склад Студентської колегії

Примітки

Посилання 

 Відставка Шкарлета — студенти КПІ, КНУ Шевченка і НАУ підтримали Могилянку - Сергій Шкарлет. Ракурс 
 Українська правда. Шмигаль обіцяв студентам Могилянки подумати про відставку Шкарлета.Українська правда
 Сергій Квіт став президентом Києво-Могилянської академії. Detector.media
 Студент Могилянки: Студенти мають йти проти проблем в університету, це показник їх належності до спільноти. Українська правда - Блоги
 Студенти Могилянки оголосили безстроковий страйк і збираються йти під Кабмін. 5 канал 
 Ситуація у сфері вищої освіти критична": очільник студкомітету НаУКМА про запланований страйк за відставку Шкарлета| Новини Еспресо. espreso.tv 
 Квіт наполягає, що Міносвіти має підписати з ним контракт — каже про «правову позицію» юристів Могилянки. Київ Media 
 Міністерство освіти і науки України - МОН підтримує співпрацю зі студентським самоврядуванням – Сергій Шкарлет. mon.gov.ua 
 Міністр-плагіатор намагається “хакнути” Могилянку: студенти оголосили бойкот Шкарлету. Прямий 
 "Могилянка": як в університеті функціонують студентські організації. UATV 
 Сексизм, гендер, відповідальність: Як конфлікт у Могилянці зрушив проблему насилля у вишах. Українська правда.Життя
 Російській мові не місце у "Могилянці": що означає заборона та як на неї реагують. 5 канал
 Студенти: за логікою нардепів Києво-Могилянка - це коледж. УНІАН
 Вірус бюрократії. Історії могилянців, які писали диплом на карантині. Commons

Інтернет-ресурси 

 Студентська колегія НаУКМА у соціальній мережі «Фейсбук»
 Студентська колегія НаУКМА у месенджері «Telegram»
 Студентська колегія НаУКМА у соціальній мережі «Instagram»

Студентські організації України
Студентське самоврядування
Києво-Могилянська академія
Молодіжні громадські організації України